El Ciclisme als Jocs Europeus de 2015 es va disputar del dia 12 al dia 28 de juny en tres modalitats diferents: ciclisme en ruta, BMX i Mountain Bike.

Classificació

Medallistes

BMX

Ciclisme en ruta

Mountain Bike

Referències 

Competicions ciclistes del 2015
Esports als Jocs Europeus 2015